Das SangSom 6-Red Snooker International 2008 war ein Snookerturnier in der Disziplin Six-Red-Snooker. Es wurde vom 8. bis 13. Juli 2008 im Montien Riverside Hotel in Bangkok, Thailand ausgetragen.

21 der 48 Teilnehmer waren in der Saison 2008/09 Profis auf der Main Tour. Dennoch war das Turnier, das von der Asian Confederation of Billiard Sports (ACBS) ausgetragen wurde nicht Bestandteil der Snooker Main Tour.

Der Engländer Ricky Walden wurde durch einen 8:3-Sieg im Finale gegen Stuart Bingham Sieger des Turniers.

Gruppenphase 
Gespielt wurde im Round Robin-Modus mit Best of 9 Frames in acht Gruppen zu je sechs Spielern.

Gruppe A

Spiele 

|

|}
|}

Tabelle

Gruppe B

Spiele 

|

|}
|}

Tabelle

Gruppe C

Spiele 

|

|}
|}

Tabelle

Gruppe D

Spiele 

|

|}
|}

Tabelle

Gruppe E

Spiele 

|

|}
|}

Tabelle

Gruppe F

Spiele 

|

|}
|}

Tabelle

Gruppe G

Spiele 

|

|}
|}

Tabelle

Gruppe H

Spiele 

|

|}
|}

Tabelle

Finalrunde 
Gespielt wurde im Knockout-Modus.

Finale

Maximum-Breaks 
Ein Maximum-Break im Six-Red-Snooker ist 75, anders als in der üblichen Snookervariante mit 15 Roten.

  Michael Holt (2×)
  Saleh Mohammad
  Mike Dunn
  Mark Selby
  Mohammed Shehab

Weblinks 
 2008 6-Reds International bei CueTracker.net

Einzelnachweise 

6-Red World Championship
Snookerveranstaltung 2008